Бале́тки
 Балетки (:en:Ballet shoe) — мягкая (в отличие от жёстких пуант) балетная обувь из кожи или ткани с кожаной стелькой, предназначенная для репетиций и выступлений. 
 Туфли-балетки — классическая модель женских туфель с закрытым носком на плоской подошве или с небольшим каблуком.